Búnquer Barraqueta és un nom per designar els sectors polítics blavers i conservadors del País Valencià sorgits durant la Transició democràtica espanyola.

Enllaços externs 
 

Segle XX al País Valencià
Transició democràtica espanyola